Notre Dame de Lourdes ist
 frz. für Maria, Unsere Liebe Frau von Lourdes und den katholischen Gedenktag am 11. Februar, siehe Marienerscheinungen und Wallfahrt in Lourdes 
 Notre-Dame-de-l’Immaculée-Conception de Lourdes, Wallfahrtskirche in Lourdes, Frankreich

Notre-Dame-de-Lourdes, Notre Dame de Lourdes heißen:
 Notre-Dame-de-Lourdes (Joliette), Ort in Québec, Kanada
 Notre-Dame-de-Lourdes (L’Érable), Ort in Québec, Kanada
 Notre Dame de Lourdes (Manitoba),	Ort in Manitoba, Kanada
 Notre-Dame-de-Lourdes (New Brunswick), Kirchengemeinde in New Brunswick, Kanada
 Notre-Dame-de-Lourdes-de-Lorrainville, Community in Lorrainville, Quebec
 Kirche Unsere Liebe Frau von Lourdes (Casablanca), Casablanca, Marokko
sowie:
 zahlreiche Kirchen, siehe Lourdeskirche